

Couleur 
 L’inde est la nuance de bleu indigo, teinture tirée de l'indigotier.

Toponyme 
 LInde, en forme longue la République de l'Inde, est un pays du sud de l'Asie qui occupe la majeure partie du sous-continent indien.

Hydronyme 
 L'Inde est une rivière allemande de  qui coule dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Elle est un affluent de la Roer et donc un sous-affluent de la Meuse.

Titre d'œuvres 
 Inde, terre mère, film documentaire sur la République de l'Inde réalisé par Roberto Rossellini et sorti en 1959.

Voir aussi